K71 ou K.71 peut faire référence à :
 « Ah più tremar non voglio » (référencé K.71 au catalogue Köchel), air italien pour ténor et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 71, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Maladie toxique du foie, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres